Die Association Internationale du Théâtre de l’Enfance et la Jeunesse (ASSITEJ) (frz.) ist die „Internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche“.

Die Vereinigung besteht aus 85 nationalen Zentren auf allen Kontinenten.

ASSITEJ Deutschland 
Im Jahr 1989 wurde auf Initiative der deutschen ASSITEJ vom Bundesjugendministerium das Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Frankfurt/Main gegründet.

Kinder- und Jugendtheaterzentrum 
Das Kinder- und Jugendtheaterzentrum organisiert jährlich ein breitgefächertes Programm, das auch Tanz- und Musiktheater berücksichtigt. Theaterfestivals wie das Deutsche Kinder- und Jugendtheatertreffen, Symposien, Arbeitstagungen und Werkstattveranstaltungen werden über das Jahr an verschiedenen Stellen im Bundesgebiet angeboten.

Das Zentrum kooperiert mit dem Goethe-Institut.

Deutscher Kindertheaterpreis / Deutscher Jugendtheaterpreis 
Seit Bestehen des Kinder- und Jugendtheaterzentrums, das 1989 gegründet wurde, werden die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gestifteten Preise "Deutscher Kindertheaterpreis" und "Deutscher Jugendtheaterpreis" verliehen.

Jeweils im Sommer werden die Nominierungen bekannt gegeben. Die Verleihung erfolgt bei einer Festveranstaltung im Rahmen des Frankfurter Autorenforums, das 2019 vom Frankfurter Forum Junges Theater abgelöst wurde.

Publikationen 
 Kinder im Theater, Dokumentation und Rezeption von Heleen Verburgs "Winterschlaf" in zwei Inszenierungen, Hrsg. Jürgen Kirschner und Kristin Wardetzky, Schriftenreihe der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Band 25, ISBN 3-924407-28-2

ASSITEJ Georgien 
Das Büro der ASSITEJ in Georgien sitzt in Tbilissi.

ASSITEJ Österreich 
Der 1989 gegründete Verein ASSITEJ Austria – Junges Theater Österreich mit Sitz in Wien ist der Dachverband der österreichischen Theater- und Tanzszene für junges Publikum. Diese Sektion der ASSITEJ hat knapp 100 Mitglieder, darunter Theaterinstitutionen, freie Häuser, Gruppen, Vereine, Veranstalter und Einzelpersonen.

Projekte

STELLA-Preis 
Unter dem Namen "STELLA-Darstellender.Kunst.Preis für junges Publikum" werden seit 2007 Jährlich Preise für "herausragende Leistungen im Theater für junges Publikum" in Österreich vergeben. ASSITEJ Prämiert Stücke durch Eigenrecherche, aber auch durch Selbsteinreichungen.

ASSITEJ Schweiz 
In Zürich sitzt die Geschäftsleitung der ASSITEJ Schweiz.

Weblinks 
 ASSITEJ Deutschland
 ASSITEJ Schweiz
 ASSITEJ Österreich
 ASSITEJ International (englisch)

Einzelnachweise 

Internationale Organisation
Kindertheater
Theaterorganisation
Gegründet 1989
Verein (Frankfurt am Main)